Jean Gesner Henry, surnommé Coupé Cloué, est un footballeur et musicien haïtien, né le  à Léogâne en Haïti et mort le . 

Gesner Henry était connu sous le nom de Coupé Cloué, un surnom qu'il a acquis à la suite de son jeu au football comme défenseur au sein du club Aigle Noir AC, grand club de football de Port-au-Prince

Footballeur haïtien
Naissance en mai 1925
Naissance à Léogâne
Décès en janvier 1988
Musicien haïtien
Décès à 62 ans